Спиридовы — русский дворянский род, известный с XVI века.

Известные представители:
 Спиридов, Алексей Григорьевич (1753—1828) — адмирал российского флота.
 Спиридов, Андрей Алексеевич (род. ок. 1680) — майор, комендант Выборга.
 
 Спиридов, Матвей Григорьевич (1751—1829) — русский историк, сенатор, автор трудов по генеалогии.
 Спиридов, Михаил Матвеевич (1796—1854) — майор Пензенского пехотного полка, декабрист.